Список послов и постоянных представителей Сербии включает в себя официальных послов Сербии в признанных ею государствах, а также международных организациях. В списке в скобках могут быть указаны страны, в которых отсутствуют посольства, но отношения с которыми могут быть урегулированы через посольство иной страны.

Послы

Официальные послы и консулы 
 : Миролюб Перович <small>(Посольство Сербии в Канберре) (Фиджи, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Тонга, Вануату)
 Генеральный консул Бранко Радошевич, Сидней
 : Перо Янкович (Посольство Сербии в Австрии, Вена)
 Генеральный консул Владимир Новакович, Зальцбург
 : Небойша Родич
 : Миролюб Зарич
 : Мирослав Шестович (Гвинея-Бисау, Мали)
 : Драган Маркович (Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Сенегал)
 : Ела Бачович (Чили, Парагвай, Перу, Уругвай)
 : Велько Ковачевич (Посольство Сербии в Белоруссии, Минск)
 : Марина Йовичевич
 : Владимир Чургус
 : 
 Генеральный консул Владимир Николич, Баня-Лука
 Генеральный консул Горан Стойкович, Мостар
 : Велько Лазич (Боливия, Колумбия, Эквадор, Гайана)
 : Мирко В. Елич
 : Огнен Прибичевич (Ирландия) (Посольство Сербии в Великобритании, Лондон)
 : Раде Дробац (Посольство Сербии в Венгрии, Будапешт)
 : Душан Црногорчевич (Посольство Сербии в Германии, Берлин)
 Генеральный консул Александра Джорджевич, Франкфурт-на-Майне
 Генеральный консул Момирка Маринкович, Гамбург
 Генеральный консул Снежана Милянич, Мюнхен
 Генеральный консул Божидар Вучурович, Штутгарт
 Генеральный консул Небойша Кошутич, Дюссельдорф
 : Душан Спасоевич (Армения)
 Генеральный консул Синиша Павич, Салоники
 : Драгана Иванович
 : Драган Бисенич (Судан)
 : Владимир Одавич (поверенный в делах a.i.)
 : Милутин Станоевич
 : Владимир Марич (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Шри-Ланка)
 : Слободан Маринкович (Бруней, Камбоджа, Тимор-Леште, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам)
 : Радисав Петрович
 : Бранко Маркович
 : Данко Прокич (Андорра)
 : Ана Хрустанович (Мальта, Сан-Марино)
 Генеральный консул Небойша Вушурович, Милан
 Генеральный консул Драган Кичанович, Триест
 : Владимир Миркович
 : Михайло Папазоглу
 Жирант Спасое Миличевич, Торонто
 : Иван Живкович (Бурунди, Коморские острова, Эритрея, Руанда, Сомали, Уганда)
 : Драган Зуровац (поверенный в делах a.i.)
 : Милан Бачевич (Монголия, КНДР, Пакистан)
 Вице-консул, жирант Деян Маринкович, Шанхай
 : Радомир Живкович
 : Марина Перович-Петрович (Доминиканская Республика, Гаити, Ямайка, Венесуэла)
 : Владимир Кохут (Бахрейн, Оман, Катар, Йемен)
 : Эмир Эльфич (Иордания)
 : Оливер Потежица (Чад)
 : Душанка Дивяк Томич
 : Сладжана Прица-Тачвиовская (Мавритания)
 : Горан Мешич (Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама)
 : Миодраг Николин (Лаос)
 : Петар Вицо
 : Йован Марич (Камерун, Гана)
 : Сузана Бошкович-Проданович (Посольство Сербии в Норвегии, Осло) (Исландия)
 : Милош Перишич
 : Радойко Богоевич (Литва)
 : Мирко Стефанович
 : Славенко Терзич (Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) (Посольство Сербии в России, Москва)
 : Бранко Бранкович (Молдавия)
 Генеральный консул Лазарь Манойлович, Тимишоара
 : Младен Мийович (поверенный в делах a.i.)
 : Шани Дермаку
 : Александар Радованович
 : Милан Виятович (поверенный в делах a.i.)
 : Джердж Маткович (Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Доминика, Гренада, Сент-Люсия, Сент-Киттс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго) (Посольство Сербии в США, Вашингтон)
 Жирант Деян Радулович, Чикаго
 Генеральный консул Мирьяна Живкович, Нью-Йорк
 : Никола Лукивч
 : Данило Вучетич
 Генеральный консул Зоран Маркович, Стамбул
 : Раде Булатович (Грузия)
 : Славко Крулевич (Эстония)
 : Райко Ристич (Посольство Сербии во Франции, Париж)
 Консул Божидар Йованович, Страсбург
 : Мира Николич
 Жирант Момчило Радивоевич, Риека
 Генеральный консул Живорад Симич, Вуковар
 : Вера Маврич
 : Зоран Бингулац
 Генеральный консул Слободан Баич, Герцег-Нови
 : Снежана Янкович (Лихтенштейн)
 Генеральный консул Зоран Еремич, Цюрих
 : Зоран Йованович (поверенный в делах a.i.) (Латвия)
 : Драган Мраович (Джибути, Танзания, Сейшелы)
 : Божин Николич (Ботсвана, Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Зимбабве)
 : Зоран Казазович
 : Ненад Глишич

Почётные консулы 
{| class="collapsible collapsed" border="0"
! style="width:40em; text-align:left" | Список почётных консулов
! | 
|-
|
|-
|
 : Дитер Х. М. Солар, Грац
 
 Висенте Херардо Бозович, Кордоба
 Мария Кристина Капитанич, Президенте-Роке-Саенз-Пенья
 Мария Мария Эстер Стаматович, Росарио
 Лилияна Милович, Мартинес
 : Бабкен Симонян, Ереван
 : Сайед Кадер Икбаль, Дакка
 : Александар Давидович, Мортсель
 : Зана Петкович Куляка де Родригес, Ла-Пас
 
 Роберто Гимараеш Мартинш Коста, Рио-де-Жанейро
 Эдисон Фрейташ де Сикейра, Порту-Алегри
 Жозе Гильерме де Годой Пинейру, Сан-Паулу
 Эдсон Жозе Рамон, Куритиба
 : Гёрёг Тибор, Сегед
 : Момчило Момбо Радунович, Либревилль
 : Клиффорд Одарти Лэмпти, Аккра
 : Хосе Антонио Арзу Иригойен, Гватемала
 : Жан-Жак Гренье, Конакри
 : Хосе Хорхе Вилледа Толедо, Тегусигальпа
 
 Спиридон Масторас, Корфу
 Виктор Рухотас, Аргостоли
 : Рамон де ла Роа, Санто-Доминго
 : Авраам Нееман, Тель-Авив
 
 К.В. Картик Нараянан, Ченнаи
 Тайзун Патерия, Мумбаи
 : Камилле Ханна Элиас Ханна, Амман
 : Живко Якшич, Дублин
 : Ирена Койич, Рейкьявик
 
 Роберто Ривера, Барселона
 Хосе Мария Домингес Сильва'', Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
 
 Лорета Баджо, Тревизо
 Леандро Кьярелли, Флоренция
 Роберто Веральди, Терамо
 : Петер Владикович, Ванкувер
 : Ципрос В. Элиадис, Ларнака
 : Эрнан Санин Посада, Богота
 : Станко Трифунович, Сан-Хоакин-де-Флорес
 : Жозеф Мартино, Бейрут
 : Силян Мицевский, Битола
 : Яя Диаките, Бамако
 : Гордон Пейс Бонелло, Моста
 : Седдик Баргаш, Касабланка
 : Пол Попович, Монтеррей
 : Бавуу Зоригт, Улан-Батор
 : Джон Уильям Качамила, Мапуто
 : Хуан Игнасио Кастильо, Манагуа
 
 Доминго Алаба Джон Обенде, Лагос
 Фарук Адаму Алию, Кано
 : Тарик Рафи, Карачи
 : Хорхе Сильвио Милос Гьючич, Асуньсон
 : Норберт Линд Петрович, Лима
 : Ранко Томович, Катовице
 : Симау Бернарду Альбукерке Матош, Порту
 : Хосе Луис Сака Мелендес , Сан-Сальвадор
 : Миодраг Тдорович, Маэ
 : Элиас Саргон, Алеппо
 : Ева Декановская, Кошице
 : Ахмед Абдель Монеим Абдель Мути Мохаммед, Хартум
 
 Джонатан Лоуренс Уинник, Шайенн
 Стивен Х. Катич, Денвер
 Грегори Рсович, Кеннер
 Алекс Мачаски, Кливленд
 : Адонис Аббуд, Фритаун
 : Жан-Луи Эно, Ломе
 : Метин Акдурак, Измир
 : Йован Латинчич, Кампала
 : Даниель Клисич ди Вьетри, Монтевидео
 : Хоакин Джек Родригес, Макати
 : Робер-Луи Лири, Клермон-Ферран
 : Дамир Солар, Сантьяго
 : Удая Нанаяаккара, Коломбо
 : Душан Драшкович, Гуаякиль
 : Джон Исса, Кингстон
 : Наохиде Уэяма, Осака
|}

 Представители в международных организациях 
  Совет Европы: Зоран Попович, Страсбург
 : Душко Лопандич, Брюссель
 : Миомир Удовички, Брюссель
  ОБСЕ: Вук Жугич, Вена
 : , Париж
 : Милан Миланович, Нью-Йорк (Включает двусторонние отношения с государствами Бенин, Буркина-Фасо, ЦАР, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Либерия, Мадагаскар, Мавритания, Нигер, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Сомали, Того)
 : Владислав Младенович''', Женева

См. также 
 Внешняя политика Сербии
 Список дипломатических миссий Сербии
 Список дипломатических миссий в Сербии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Министерства иностранных дел Сербии

Сербия
П